Austria:
 Perg – powiat w kraju związkowym Górna Austria
 Perg – miasto w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Perg

Osoby:
 Maximiliano Perg – urugwajski piłkarz